Il singolare del torneo di tennis Challenger Lugano 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Coria che ha battuto in finale Giorgio Galimberti 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Guillermo Coria (Campione)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Joan Balcells (semifinali)
 Renzo Furlan (secondo turno)

 Giorgio Galimberti (finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
 Mario Radić (quarti di finale)
 Julien Benneteau (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2002